Glenside ist der Name folgender Orte:
 Glenside (Australien), ein Stadtteil von Adelaide, Australien
 Glenside (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Glenside No. 377, eine Ortschaft in Kanada
 Glenside (Neuseeland), ein Vorort von Wellington, Neuseeland
 Glenside (Pennsylvania), eine US-amerikanische Stadt
 Glenside (Wales), ein Weiler in der walisischen Community Crosskeys

Glenside bezeichnet:
 Glenside (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Campbeltown, Schottland